Richardson River ist der Name folgender Flüsse:
 
in Kanada:
 Richardson River (Athabasca River), in Saskatchewan und Alberta
 Richardson River (Coronation Gulf), in Nunavut

in Australien:
 Richardson River (Victoria), in der Provinz Victoria